Хугерсхоф () — неоднозначность.

 Хугерсхоф, Райнхард (1882—1941) — немецкий геодезист.
  — бухта в Антарктике. Названа в честь Райнхарда Хугерсхофа.